

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 24 podstawowe
 Brzeźno – dzielnica miasta Gdańsk
 Brzeźno – część miasta Wieluń
 Brzeźno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Brzeźno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Brzeźno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Brzeźno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Brzeźno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz
 Brzeźno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Brzeźno – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Brzeźno – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Brzeźno – przysiółek wsi Nowe Gorzycko w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Brzeźno – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Brzeźno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Brzeźno – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Brzeźno – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Brzeźno – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Brzeźno – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn 
 Brzeźno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Brzeźno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki
 Brzeźno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Brzeźno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów 
 Brzeźno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Brzeźno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Brzeźno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Brzeźno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice
 Brzeźno – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Brzeźno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Inne 
 Brzeźno – stacja kolejowa
 Brzeźno – nazwa kilkunastu jezior w Polsce
 Brzeźno (niem. Bergling See) – dawniej jezioro, w połowie XX już łąki, między wsią Boguchwały a majątkiem Brzeźno (woj. warmińsko-mazurskie)
 Brzeżno (do 1993 Brzeźno) – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno

Zobacz też 
 Brzeźno Lęborskie, Brzeźno Mazurskie, Brzeźno Stare, Brzeźno Szlacheckie, Brzeźno Wielkie, Brzeźno Łyńskie, Brzeźno-Kolonia, Brzeźno (gmina), Nowe Brzeźno, Stare Brzeźno
 Brzeżno
 Gdańsk Brzeźno

Przypisy